В группу 4 зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Австрия, Шотландия, Швеция, Беларусь, Латвия и Эстония. Матчи в группе 4 прошли с 1 июня 1996 года по 11 октября 1997 года.

Победитель группы, Австрия, попала на прямую в финальную стадию чемпионата мира 1998 года. Шотландия также вышла в финальную стадию благодаря лучшим показателям среди команд, занявших второе место.

 Изначально матч должен был состояться 9 октября 1996 года в Таллине, но был перенесён в Монте-Карло в связи с тем, что на игру в Таллине Эстония не явилась в знак протеста против переноса игры на более раннее время.

Бомбардиры 
7 мячей
  Кеннет Андерссон
  Тони Польстер
6 мячей
  Кевин Галлахер
4 мяча
  Петер Штёгер
3 мяча
  Мартин Далин
  Пер Зеттерберг
  Андреас Херцог

Примечания

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

Отборочный турнир
Футбол в Европе в 1996 году
Футбол в Европе в 1997 году